Подгороднее — название и часть названия населённых пунктов в России и на Украине:
 Подгороднее — деревня в Торопецком районе Тверской области

См. также 
 Красное Подгороднее — хутор в Яковлевском районе Белгородской области
 Старово-Подгороднее — деревня в Бежецком районе Тверской области
 Старо-Подгороднее — деревня в Зарайском районе Московской области
 Подгороднее сельское поселение
 Подгородное — бывшее название крымского села Эски-Юрт
 Подгородное (значения)